Israels fotbollslandslag kan avse
Israels herrlandslag i fotboll
Israels damlandslag i fotboll